Angoran est un nom propre ivoirien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Édouard Angoran (1970-), joueur ivoirien de rugby à XV ;
 Yed Esaïe Angoran (1947-2020), homme politique ivoirien.

Patronyme ivoirien